Forbes (band)
 Forbes (tijdschrift)
 Forbes (North Dakota), VS
 Forbes (Nieuw-Zuid-Wales), Australië

Personen met die achternaam 
Henry Ogg Forbes, (1851-1932), een Britse ontdekkingsreiziger en botanicus
Malcolm Forbes (1919-1990), een Amerikaans uitgever
Steve Forbes (1947), een Amerikaans uitgever
William Alexander Forbes, (1855-1883), een Brits zoöloog